Mineo bezeichnet als Objekt:
 Mineo, eine italienische Stadt der Metropolitanstadt Catania in der Region Sizilien
 Mineo (Meteorit), einen 1826 im Gebiet der italienischen Metropolitanstadt Catania niedergegangenen Meteoriten

Mineo bezeichnet als Person:
 Agrippina von Mineo († 262 n. Chr.), katholische und orthodoxe Heilige und Märtyrerin

Mineo ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Mineo (?–1930), amerikanischer Mobster
 Andy Mineo (* 1988), US-amerikanischer christlicher Rapper
 Mineo Osumi (1876–1941), japanischer Politiker
 Sal Mineo (1939–1976), italo-amerikanischer Schauspieler und Sänger
 Ted Mineo (* 1981), amerikanischer Künstler